Palatini:
 Los comitatenses Palatini
 Escuela Palatina (Schola palatini, Scholae palatinae.
 Músculo tensor del velo del paladar (Musculus tensor veli palatini).

Apellido 
  (1889–1949)